Burianese – abitanti di Buriano (Castiglione della Pescaia)
Burianese – abitanti di Buriano (Montecatini Val di Cecina)